Sohlman oder Sohlmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Sohlman (1824–1874), schwedischer Publizist
 Ragnar Sohlman (1870–1948), schwedischer Chemieingenieur und Gründer der Nobel Foundation
 Rauli Sohlman (* 1959), finnischer Eishockeytorwart und -trainer

Siehe auch:
 Söhlmann